Матч всех звёзд 2015 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Нью-Йорке 15 февраля 2015 года. Эта игра стала 64 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 2015 года состоялся в боро Нью-Йорка в Манхэттене на домашней арене клуба «Нью-Йорк Никс» «Мэдисон-сквер-гарден». Матч восходящих звёзд НБА и конкурсы звёздного уикенда прошли в другом боро Нью-Йорка в Бруклине на домашней арене клуба «Бруклин Нетс» «Барклайс-центр». В Нью-Йорке матч всех звёзд проводился в пятый раз: город проводил мероприятия в 1954, 1955, 1968 и 1998 годах.

В матче всех звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 163—158. Титул самого ценного игрока получил Расселл Уэстбрук.

Матч всех звёзд

Тренеры 

Тренерами на матче всех звёзд НБА являются тренеры, чьи команды имеют самый большой процент побед в каждой конференции исходя из статистики на 2 февраля 2015 года. Однако, правило НБА гласит, что тренер, который уже тренировал команду звёзд в прошлом году не может быть выбран в этом году, даже если у его команды лучший процент побед в своей конференции. Поэтому, Фрэнк Вогель и Скотт Брукс не могли быть выбраны.

Команду Восточной конференции возглавил главный тренер «Атланта Хокс» Майк Буденхольцер. Он впервые стал главным тренером матча всех звёзд. Под его руководством клуб из Атланты на 22 января 2015 года выиграл 35 матчей и проиграл 8 встреч.

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр. Он также дебютирует в роли главного тренера матча всех звёзд. Под его руководством клуб из Окленда на 23 января 2015 года одержал 34 побед и потерпел 6 поражений.

Игроки 
Состав команд определяется двумя способами. Как и в предыдущие годы стартовые пятёрки команд определяются голосованием болельщиков. Болельщики выбирают двух игроков задней линии и трёх игроков передней линии. Изменились правила для голосования болельщиков, выбирающих участников матча всех звёзд. Болельщики смогут проголосовать за любого игрока НБА. Ранее представители СМИ отбирали 60 игроков для каждой конференции НБА в качестве кандидатов на место в стартовой пятерке и только за них могли голосовать болельщики. Само голосование начнется 11 декабря 2014 года и завершится 19 января 2015 года.

Запасные игроки определяются голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Тренер не имеет право голосовать за игроков своей команды. Запасные игроки команды состоят из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа. При травме игрока замену ему определяет комиссар НБА.

Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс» стал лидером голосования Восточной конференции с результатом 1470483. Леброн Джеймс и Кармело Энтони были игроками стартовой пятерки в предыдущей игре. Пау Газоль, Кайл Лоури и Джон Уолл дебютируют в стартовой пятерке матча всех звёзд.

Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» победил в голосовании среди болельщиков Западной конференции с результатом 1513324. Коби Брайант должен участвовать в матче всех звёзд 17 раз. Коби Брайант, Блэйк Гриффин и Стефен Карри были игроками стартовой пятерки в предыдущих играх. Марк Газоль и Энтони Дэвис впервые выйдут в стартовой пятерке матча всех звёзд.

Состав 

Коби Брайант пропустил матч из-за травмы.
Блейк Гриффин пропустил матч из-за травмы.
Дуэйн Уэйд пропустил матч из-за травмы.
Энтони Дэвис пропустил матч из-за травмы.
Демаркус Казинс заменил Коби Брайанта.
Дамиан Лиллард заменил Блейка Гриффина
Кайл Корвер заменил Дуэйна Уэйда.
 Дирк Новицки заменил Энтони Дэвиса.
 Клей Томпсон, Джеймс Харден заменили в стартовой пятерке Коби Брайанта и Блейка Гриффина.
 Ламаркус Олдридж заменил в стартовой пятерке Энтони Дэвиса.

Матч всех звёзд 

Впервые в истории лиги два родных брата вышли стартовых составах матча всех звёзд. Первые очки в матче набрал Леброн Джеймс. На его счету было 15 очков в первой четверти. Ему 13 баллами за результативность отвечает Джеймс Харден. Команда Запада по окончании первой четверти вела в счете 47—36. К концу второй четверти команда Востока сократила разницу до 1 очка усилиями Леброна Джеймса, Джона Уолла и Кайла Корвера. Но 27 очков со скамейки запасных забил Расселл Уэстбрук за первую половину матча за команд Запада. В третьей четверти шла равная борьба и команда Востока сумела сравнять счет в матча в конце четверти. В четвёртой четверти команды стали уделять внимание и обороне, но трёхочковые броски в концовке матча Расселла Уэстбрука и Криса Пола привели к победе Запада со счётом 163—158.

Титул самого ценного игрока матча получил Расселл Уэстбрук, который набрал 41 очко. Ему не хватило 1 балла за результативность, чтобы достичь рекорда Уилта Чемберлена по количеству очков за матч, который равен 42 очка. 29 очков в составе команды Запада принес Джеймс Харден. У Востока самым результативным игроком был Леброн Джеймс с 30 очками.

Западная конференция

Восточная конференция

Рекорды матча всех звёзд 2015 года 
Во время 64 матча всех звёзд было обновлены следующие рекорды:

Командные рекорды 
 Очки
 Наибольшее количество очков в одном матче у одной команды: 163 (Запад) (аналогичное достижение Востока 2014 года)
 Наибольшее количество очков в одном матче в обеих командах: 323
 Наибольшее количество очков в одной половине матча в обеих командах: 165 (аналогичное достижение 2014 года)
 Трёхочковые броски
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков в матче у одной команды: 25 (Запад)
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков в матче в обеих командах: 48
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков в матче у одной команды: 68 (Восток)
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков в матче в обеих командах: 133

Индивидуальные рекорды 
 Очки
 Наибольшее количество очков в половине матча 27 Расселл Уэстбрук

Матч восходящих звёзд НБА

Состав 
Матч новичков НБА или матч восходящих звёзд НБА представляет собой встречу игроков, которые выступают первый год в НБА («Новички»), и баскетболистов, играющих второй год в НБА («Второгодки»). Участвующие игроки выбираются путём голосования среди ассистентов главных тренеров клубов НБА. Матч пройдет в формате игроки из США против остального мира. В составе каждой команды, состоящей из 10 игроков, должны быть как минимум по 3 «новичка» и 3 «второгодки».

На матч были приглашены три «новичка», которые были выбраны в числе первых девяти баскетболистов на драфте НБА 2014 года: Элфрид Пейтон, Эндрю Уиггинс, Данте Экзам. На матч были выбраны семь «второгодок», которые выступали прошлогоднем матче восходящих звёзд: Стивен Адамс, Яннис Адетокумбо, Трей Бёрк, Майкл Картер-Уильямс, Виктор Оладипо, Келли Олиник, Мэйсон Пламли.

Стивен Адамс пропустит матч из-за травмы.
Келли Олиник пропустит матч из-за травмы.
Майкл Картер-Уильямс пропустит матч из-за травмы.
Юсуф Нуркич должен был заменить Стивена Адамса.
Мэттью Деллаведова заменит Келли Олиника.
Роберт Ковингтонд заменит Майкла Картер-Уильямса.
Юсуф Нуркич пропустит матч по личным причинам.
Костас Папаниколау заменит Юсуфа Нуркича.

Матч восходящих звёзд 

Победу со счётом 121—112 праздновала сборная остального мира. MVP матча восходящих звёзд НБА был признан Эндрю Уиггинс, который набрал 22 очка, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи. Руди Гобер сделал дабл-дабл: набрал 18 очков и собрал 12 подборов. В составе сборной США Зак Лавин и Виктор Оладипо на свой счет записали по 22 очка.

Сборная остального мира

Сборная США

Матч знаменитостей 2015 
Матч знаменитостей НБА Sprint 2015 был сыгран 13 февраля 2015 года в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Это был первый в истории Матч знаменитостей, который был проведён в той же арене, что и основной Матч всех звёзд НБА. Игра транслировалась по национальному каналу ESPN.

В матче приняли участие 20 игроков, включая фронтмена группы «Arcade Fire» Уина Батлера, Болливудский актёр Абхишек Баччан, питчер детской бейсбольной лиги Мо’не Дэвис, игрок ЖНБА Скайлар Диггинс, спортсмен-паралимпионик Блэйк Липер, член баскетбольного Зала славы Крис Маллин и владелец «Мемфис Гриззлис» Роберт Пера, а также MVP Матча знаменитостей Майкл Рапапорт (2010 г.) и Кевин Харт (2012, 2013 и 2014 гг.).

Радиоведущие шоу «Mike & Mike» Майк Голик и Майк Гринберг были тренерами команд. Помощниками главного тренера команды Запада стали кинорежиссёр Спайк Ли и легенда тенниса Джон МакИнрой, а Востока — малый форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони и бывший центр «Бейлор Бирз» Айзеа Остин. Актриса и певица Кеке Палмер исполнила национальный гимн, а канадская регги-фьюжн группа «Magic!» выступила в перерыве матча.

Хотя Запад, во главе с разыгрывающей «Атланта Дрим» Шони Шиммель, набравшей 17 очков, обыграл Восток 57-51, игрок Востока Кевин Харт, набравший 15 очков получил MVP. Это был четвёртый подобный титул Харта подряд, что является рекордом для Матча знаменитостей. Позже Харт объявил о своём уходе из ежегодного Матча знаменитостей.

Конкурсы звёздного уикенда

Звёздный конкурс бросков 
В  изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. В конкурсе приняли участие 4 команды из 3 участников. В составе каждой команды выступал действующий игрок НБА, действующий игрок ВНБА и «легенда НБА». 2 лучшие команды по итогам первого раунда выходят в финал, где определится победитель конкурса.

Команда во главе Крисом Бошом защитила свой прошлогодний титул и стала 3 победителем конкурса. В финале соревнования она затратила 57.6 секунд на его выполнения, причем решающий бросок с середины площадке забил Доминик Уилкинс. Финалистом конкурса была команда во главе Расселлом Уэстбруком, которая не уложилось в отведенное правилами время.

Энтони Дэвис не примет участие в конкурсе.
Пол Миллсэп заменит Энтони Дэвиса в конкурсе.

Конкурс умений 
В конкурсе умений изменился формат соревнования. В конкурсе примут участие 8 баскетболистов, которые были посеяны по парам. Лучшие игроки первого раунда выходят во второй, где определяются финалисты. В финале игрок, который быстрее выполнит задания, станет победителем конкурса умений.

В финал конкурса умений вышли Патрик Беверли и Брэндон Найт. У Беверли возникли проблемы с выполнением заданий конкурса и поэтому Брэндон Найт первым пришел к заключительному бросковому этапу. Но Патрик Беверли с первой попытки забил бросок и стал победителем конкурса умений.

Джон Уолл не примет участие в конкурсе.
Майкл Картер-Уильямс не примет участие в конкурсе.
Джимми Батлер не примет участие в конкурсе.
Патрик Беверли заменит в конкурсе Джона Уолла.
Элфрид Пейтон заменит в конкурсе Майкла Картер-Уильямса.
Деннис Шрёдер заменит в конкурсе Джимми Батлера.

Конкурс трёхочковых бросков 
В конкурсе трёхочковых бросков примут участие 8 баскетболистов. 3 участника, показавшие лучший результат выходят в финал. Остальные правила по сравнению с прошлым годом не изменились. На четырёх «точках» игроку предоставляется 4 мяча, каждое попадание оценивается в одно очко, а также есть специальный «призовой мяч», достоинством в 2 балла. На одной «точке» будет находится стойка с 5 специальными «призовыми мячами» достоинством в 2 балла. Игрок сам выбирает на какой «точке» будет стойка с «призовыми мячами».

В финал конкурса трёхочковых бросков вышли Кайри Ирвинг, Стивен Карри и Клей Томпсон. Победителем конкурса стал Стивен Карри, который набрал 27 очков и забил подряд 13 бросков. В активе Кайри Ирвинга и Клея Томпсона было, соответственно, по 17 и 14 баллов.

Слэм-данк контест 
27 января 2015 года было объявлено, что слэм-данк контест пройдет в классическом формате. В нём примут участие 4 баскетболистов: Яннис Адетокунбо, Зак Лавин, Виктор Оладипо и Мэйсон Пламли. Конкурс по броскам сверху будет состоять из 2-х раундов: первого и финального. В каждом раунде участник выполняет 2 данка. На выполнение данка дается 3 попытки. Состав жюри конкурса будит состоять из 5 человек.

В финальный раунд слэм-данк контеста вышли Зак Лавин и Виктор Оладипо. Игрок «Миннесота Тимбервулвз» стал первым участником конкурса после Дуайта Ховарда в 2009 году, который набрал максимальное количество очков в первом раунде. Зак Лавин в финальном раунде набрал больше баллов чем Виктор Оладипо и стал победителем слэм-данк контеста. Девятнадцатилетний Зак Лавин стал вторым самым молодым победителем конкурса по броскам сверху. Коби Брайанту было 18 лет, когда он одержал победу в конкурсе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд НБА 2015
 

2015
НБА в сезоне 2014/2015
Спортивные соревнования в Нью-Йорке